El término Balón de oro puede referirse a:

 Balón de Oro: galardón otorgado por la revista France Football entre 1956 y 2009, y 2016 en adelante;
 FIFA Balón de Oro: galardón otorgado por la FIFA desde 2010 tras la fusión del Balón de Oro y el Jugador Mundial de la FIFA hasta 2015 (seis ediciones);
 Balón de Oro de la Copa Mundial: galardón otorgado al mejor jugador de la Copa Mundial de Fútbol;
 Balón de Oro de la Copa Mundial de Clubes: galardón otorgado al mejor jugador de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA;
 Balón de Oro de la Copa Confederaciones: galardón otorgado al mejor jugador de la Copa FIFA Confederaciones;
 Balón de oro de la Asociación de la Prensa: galardón otorgado al mejor jugador de los contendientes en el primer encuentro que daba comienzo a la temporada futbolística en Madrid a beneficio de la Asociación de la Prensa;
 Balón de Oro africano: galardón otorgado por la revista France Football al mejor futbolista del fútbol africano entre 1970 y 1994; 
 Balón de Oro brasileño: galardón otorgado al mejor jugador del Campeonato Brasileño de Fútbol.
 El Balón de Oro: película franco-guineana de 1994.